Muhlius ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Gabriel Muhlius (1702–1776), Geheimrat und  Vizekanzler in Schleswig-Holstein
 Heinrich Muhlius (1666–1733), deutscher evangelischer Theologe und Generalsuperintendent